Antoniazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Antoniazzi (1825–1897), italienischer Geigenbauer
 Gianni Antoniazzi (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Ilario Antoniazzi (* 1948), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Tunis
 Marco Antoniazzi (* 1972), Südtiroler Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Riccardo Antoniazzi (1853–1912), italienischer Geigenbauer
 Romeo Antoniazzi (1862–1925), italienischer Geigenbauer